Александър Сталийски може да се отнася за:

 Александър Сталийски (1893-1945) – министър на правосъдието
 Александър Сталийски (1925-2004) – министър на отбраната
 Александър Сталийски (р. 1972) – бизнесмен и културист